Olof Forsgren kan syfta på:

 Olof Forsgren (1774–1862), ingenjör.
 Olof Forsgren (1930–2006), militär.